VDB steht als Abkürzung für:

 Berufsverband Deutscher Baubiologen, Zusammenschluss von Spezialisten und Sachverständigen
 Verband der Bahnindustrie in Deutschland, Interessenvereinigung der deutschen Bahntechnikhersteller
 Verband der Berufsringer, Interessenvertretung von Berufsringern, Catchern, Pro-Wrestlern, Referees und Promotoren
 Verband Deutscher Ballspielvereine, ehemaliger Fußballverband, siehe Verband Berliner Ballspielvereine
 Verband Deutscher Betoningenieure, Zusammenschluss von Betoningenieuren
 Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler
 Verband Deutscher Bürgervereine, Bundesverband der deutschen Heimatvereine
 Verband Deutscher Bürgschaftsbanken, Zusammenschluss der in den Bundesländern tätigen Bürgschaftsbanken
 Verband Deutscher Burschen, burschenschaftlicher Korporationsverband
 Verbunddatenbank, gemeinschaftlicher Bibliothekskatalog mehrerer Bibliotheken
 Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Zusammenschluss der wissenschaftlichen Bibliothekare
 Vereinigung der Backbranche (Deutschland), Fachverband der Backbranche
 Vereinigung Deutscher Blumenmärkte, Fachverband deutscher Blumengroßmärkte
 Verteilte Datenbank, ein Datenbankmanagementsystem, siehe Verteiltes Datenbankmanagementsystem
 Virtuelles Datenschutzbüro, Internetportal zu Fragen des Datenschutzes und der Informationsfreiheit
 Volksdeutsche Bewegung, Vereinigung während der Besatzungszeit 1940–1944 in Luxemburg
 Volontarie Don Boscos, Säkularinstitut
 Vrijzinnig Democratische Bond, linksliberale Partei in den Niederlanden

VdB steht für:
 Alexander Van der Bellen (* 1944), österreichischer Bundespräsident 
 Volksverband der Bücherfreunde, deutsche Buchgemeinschaft
 VdB Bundesbankgewerkschaft, Gewerkschaft im dbb – beamtenbund und tarifunion

Siehe auch:

Abkürzung